Finałowe zawody Letniego Grand Prix w skokach narciarskich 2018 odbyły się 3 października w niemieckim Klingenthal.

Kwalifikacje do finałowych zawodów klasyfikacji generalnej wygrał reprezentant gospodarzy Stephan Leyhe ustanawiając tym samym nowy rekord obiektu pobijając go o równe dwa metry. Drugie miejsce zajął triumfator tej edycji Letniego Grand Prix Rosjanin Jewgienij Klimow. Trzeci w kwalifikacjach był reprezentant Japonii Ryōyū Kobayashi. Sklasyfikowani ex aequo na piątym miejscu Dawid Kubacki i Jakub Wolny byli najlepszymi Polakami w zawodach. Stefan Hula sklasyfikowany na pięćdziesiątej szóstej pozycji był jedynym z reprezentantów Polski, który nie zdołał wywalczyć kwalifikacji do konkursu głównego. Zdyskwalifikowanych zostało czterech zawodników, a wszyscy za nieprzepisowy strój. Wśród nich byli Estończyk Artti Aigro, Niemiec Justin Lisso, oraz Norwedzy Daniel-André Tande i Robert Johansson. Zawody rozegrane zostały z belek jedenastej, dwunastej oraz z trzynastej.

Konkurs indywidualny, który zaplanowany był na 3 października został odwołany. Głównym oficjalnym powodem były zbyt silne podmuchy wiatru na skoczni. Przed odwołaniem zawodów organizatorzy dwukrotnie zmieniali godzinę startu.

Końcowy triumf w klasyfikacji generalnej Letniego Grand Prix 2018 świętował Rosjanin Jewgienij Klimow, który zapewnił już go sobie w ostatnim konkursie. Wygrał tylko jeden konkurs w Courchevel. Drugie miejsce w tabeli wywalczył Niemiec Karl Geiger, a na podium w zawodach indywidualnych stawał czterokrotnie, w tym dwa razy na pierwszym miejscu. Trzecie miejsce zdobył Polak Piotr Żyła, który dwukrotnie zajął drugie miejsce, a raz zwyciężył ex aequo z Kamilem Stochem w Einsiedeln. Obrońca tytułu sprzed roku Dawid Kubacki uplasował się na ósmej pozycji. Łącznie sklasyfikowanych zostało osiemdziesięciu czterech skoczków z osiemnastu państw.

Drużynowo podobnie jak w ostatnich dwóch latach najlepsza okazała się być reprezentacja Polski, której udało się wygrać inauguracyjny konkurs drużynowy w Wiśle.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Letniego Grand Prix w Klingenthal był Andreas Langer, oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędziami technicznymi byli Sandro Pertile i jego asystent Stefan Wolf. Kontrolą sprzętu zajmował się Sepp Gratzer.

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego – 2 października 2018

Konkurs indywidualny – 3 października 2018 
odwołany

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 

 
 
 
 

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2018
Letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Klingenthal
2018 w Niemczech